Le comté de Viken est un comté norvégien situé au sud-est du pays. Il est créé le  janvier 2020 à partir de la fusion des anciens comtés de Akershus, de Buskerud, de Østfold ainsi que les trois autres communes de Jevnaker, Lunner et Svelvik. Le toponyme est une référence à la région historique de Viken.

Le siège se situe à Oslo mais les anciens chefs-lieux de Drammen, Sarpsborg et Moss conservent plusieurs fonctions administratives.

Sa création en 2020 est assez controversée conduisant l'assemblée régionale élue et l'exécutif du comté nouvellement installé à souhaiter sa suppression en 2021.

Communes 
Le comté de Viken est subdivisé en 51 communes (Kommuner) au niveau local :

Zones protégées  
Oslomarka :
Réserve naturelle de Delingsdalen 
Réserve naturelle de Krokskogen
Réserve naturelle de Krokkleiva
Réserve naturelle de Lillomarka
Réserve naturelle de Ramstadslottet
Réserve naturelle d'Østmarka 
Zone de conservation du paysage de Svartskog

Notes et références

Articles connexes

Lien externe